Beleg van Charleroi (1667) door Lodewijk XIV tijdens de Devolutieoorlog 
 Beleg van Charleroi (1672) door Willem III van Oranje 
 Beleg van Charleroi (1677) door Willem III van Oranje
 Beleg van Charleroi (1692) door de markies van Boufflers 
 Beleg van Charleroi (1693) door Lodewijk XIV tijdens de Oorlog van de Liga van Augsburg
 Beleg van Charleroi (1746) door de prins van Conti tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog 
 Beleg van Charleroi (1794) door de Fransen

Zie ook 
 Slag bij Charleroi (1914)
 Slag bij Charleroi (1940)